Az USA-ban két Powell megye található:

 Powell megye (Kentucky)
 Powell megye (Montana)